Montfleury ist der Bühnenname folgender Personen:

 Antoine Jacob (1639–1685), französischer Schauspieler und Bühnenautor
 Zacharie Jacob (vor 1600–1667), französischer Schauspieler und Bühnenautor